John Stack ist der Name folgender Personen:
* John M. Stack (1852–1927), US-amerikanischer Politiker
 John Stack (Politiker) (1845–1897), irischer Nationalist und Politiker
 John Stack (Ruderer), (1924–1997), US-amerikanischer Ruderer
 John Stack (Ingenieur), (1906–1972), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur